Die Saison 1999/2000 war die erste Spielzeit der Division 1 als dritthöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in vier regionale Gruppen aufgeteilt. Die Region Nord hatte dabei 18 Teilnehmer, die Regionen West, Ost und Süd jeweils 20 Teilnehmer. In den einzelnen Regionen konnten sich die Mannschaften für die Aufstiegsrunde qualifizieren bzw. mussten in der Abstiegsrunde antreten. Diese wurden ebenfalls innerhalb der einzelnen Regionen durchgeführt.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Region Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Region West

Hauptrunde  

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Allettan West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abstiegsrunde

Relegation

Region Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Entscheidungsspiel
 Tierp IF – Väsby IK 2:2/4:2
 Järfälla HC – Skå IK 3:3/3:4

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Relegationsspiel
 IK Tälje – Sudret HC 6:2/4:2

Region Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1999
Eishockeysaison 1999/2000